DDN peut désigner :
 date de naissance.

ddn peut désigner :
 dendi, un des principaux dialectes du groupe des langues songhaï méridionales, selon le code ISO 639-3.

Code